Högn ist der Familienname folgender Personen:

 August Högn (1878–1961), deutscher Lehrer, Komponist und Heimatforscher
 Hans Högn (1904–1980), deutscher Optiker und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Hoegen